Filet (snijwijze)
Kipfilet
 Filet (Zwitserland), een plaats in Zwitserland